Сезон 1995-96 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 3-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вперше стала Славія (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Спарта (Прага) взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як переможець Кубку Чехії з футболу 1995—1996.
2. Клуб Уніон (Хеб) відмовився від участі у наступному сезоні Першої ліги через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

1995-1996
Чехія
Чехія